Ripias puede referirse a:

 el nombre común de la planta Chondrilla juncea; o
 el nombre común de la planta Cichorium intybus.